Chatyngnach může znamenat:
 Chatyngnach (přítok Borulachu) — řeka v Jakutské republice, přítok řeky Borulach
 Chatyngnach (přítok Ujandiny) — řeka v Jakutské republice, přítok řeky Ujandina